Buffalo Hump steht für:

 Buffalo Hump (Häuptling) (um 1800 – nach 1861) Kriegshäuptling und Medizinmann der Penatʉka Nʉʉ Band der Comanche-Indianer
das medizinische Symptom des Stiernackens (Lipodystrophie)

Erhebungen in Kanada:
 Buffalo Hump (Kanada)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo Hump (Arkansas)
 Buffalo Hump (Idaho)
 Buffalo Hump (Sweetwater County, Wyoming, 2140 m)
 Buffalo Hump (Sweetwater County, Wyoming, 2167 m)